Bau-Bau se poate referi la:
 Bau-Bau (oraș) – oraș în Indonezia;
 Bau-Bau (ființă fabuloasă)